Derek oder Đerek ist:

 ein männlicher Vorname, siehe Derek (Vorname)

Familienname:
 Ana Đerek (* 1998), kroatische Kunstturnerin
 Bo Derek (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin
 John Derek (1926–1998), US-amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur und Kameramann
 Marek Derek, polnischer Snookerspieler
 Viktor Đerek (* 2000), kroatischer Fotograf und Menschenrechtsaktivist

sowie:
 Derek (Film), Dokumentarfilm über Derek Jarman, GB 2008
 Derek (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie

Siehe auch:
 Đerek
 Derrick (Begriffsklärung)